Оболонська вулиця (Київ)
 Оболонська вулиця (Суми)

Вулиці